Le qualificazioni del singolare maschile del Mutua Madrileña Madrid Open 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Mutua Madrileña Madrid Open  2010 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Juan Ignacio Chela (Qualificato)
 Assente
 Santiago Giraldo (Qualificato)
 Aleksandr Dolhopolov (Qualificato)
 Alejandro Falla (primo turno)
 Michael Russell (ultimo turno)
 Kevin Anderson (Qualificato)

 Mardy Fish (ultimo turno)
 Daniel Gimeno Traver (Qualificato)
 Óscar Hernández (ultimo turno)
 Iván Navarro (ultimo turno)
 Filippo Volandri (ultimo turno)
 Ilija Bozoljac (primo turno)
 Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)

Qualificati 

 Juan Ignacio Chela
 Daniel Muñoz de la Nava
 Santiago Giraldo
 Aleksandr Dolhopolov

 Christophe Rochus
 Daniel Gimeno Traver
 Kevin Anderson

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Mutua Madrileña Madrid Open 2010
ATP World Tour 2010